Brandach ist der Name folgender Orte in Bayern:

 Brandach (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn
 Brandach (Lechbruck), Ortsteil der Gemeinde Lechbruck am See, Landkreis Ostallgäu
 Brandach (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau
 Brandach (Hohenpeißenberg), Ortsteil der Gemeinde Hohenpeißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau